Der HK ZSKA Moskau (, auch ) war ein russischer Eishockeyclub, der zwischen 1996 und 2002 parallel zur Eishockeyabteilung des ZSKA Moskau existierte. Der Verein wurde am 14. Mai 1996 durch Wiktor Tichonow gegründet, nachdem er vom ZSKA Moskau als Cheftrainer entlassen wurde.

In der Saison 2001/02 schaffte der HK ZSKA den Aufstieg in die Superliga, während der ZSKA Moskau aus dieser abstieg. Anschließend wurde der HK ZSKA am 1. August 2002 aufgelöst und ZSKA Moskau nahm den Platz von Tichonows Club in der Superliga ein.

Saisonstatistik 

 Höchster Sieg: 18:3 gegen Awangard Tambow (Saison 1999/2000)
 Höchste Niederlage: 0:10 gegen Neftechimik Nischnekamsk (Saison 1997/98)

Einzelnachweise

Weblinks 
 hccska.narod.ru
 ХРОНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ
 ЦСКА: ВОЗРОЖДАТЬ ТРАДИЦИИ ДОВЕРЕНО ТИХОНОВУ

Moskau, Hk Zska 1996
Sportverein (Moskau)
Historische Organisation (Moskau)
Gegründet 1996
Aufgelöst 2002